W związku z samotnością – druga płyta zespołu Łzy, wydana pierwotnie w lipcu 2000 roku, a rok później wznowiona przez Pomaton EMI. Przyniosła ona grupie duży sukces. Album zrealizował Grzegorz Kubek w studio Deo Recording w Wiśle.

Lista utworów 
 „Zdjęcia z wakacji” – 4:09
 „Narcyz się nazywam” – 4:41
 „Przebój (kaprys a-moll)” – 3:38
 „Westchnienia i szepty bezwstydne” – 2:41
 „W moim świecie” – 4:18
 „Niebieska sukienka (złudzenie)” – 5:29
 „Opowiem wam jej historię” – 3:31
 „Opowiem wam moją historię” – 4:10
 „Ja, samotna” – 4:44
 „Północ (teraz wiesz)” – 3:39
 „Agnieszka już dawno...” – 3:51
 „Modlitwa (dziękuję)” – 3:22
 „Nie mam nic” – 3:09 (wydana tylko na CD)

Sprzedaż 

 29 sierpnia 2001 roku album uzyskał status złotej płyty
 16 stycznia 2002 roku album uzyskał status platynowej płyty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 

Albumy muzyczne wydane w roku 2001
Albumy Łez
Albumy Pomaton EMI